Miejscowości w Portoryko:
 Fajardo – miejscowość w gminie Fajardo
Gminy w Portoryko:
 gmina Fajardo (ang. Fajardo Municipio) w Portoryko